Diese Seite listet die höchste natürliche Erhebung jedes souveränen Staates auf dem europäischen Kontinent auf, die physiographisch definiert ist. Staaten, die politisch und kulturell mit Europa oder der EU assoziiert sind, jedoch nicht geographisch mindestens teilweise zu Europa gehören, sind in dieser Liste mit farbigem Hintergrund erfasst. Berge, die je nach Definition der Kontinentgrenzen zu Europa gezählt werden, haben ebenfalls eine Hintergrundmarkierung. Nicht alle Punkte in dieser Liste sind Berge oder Hügel, einige sind einfach Erhebungen, die nicht als geographische Merkmale auffällig sind.

Anmerkungen verweisen auf Besonderheiten. Beispielsweise liegen die höchsten Erhebungen einiger Staatsgebiete außerhalb Europas. Sie werden zusammen mit dem kontinentalen Gipfel angezeigt, jedoch farbig hinterlegt.

Liste

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der höchsten und tiefsten Punkte der Staaten Europas
 Liste der höchsten Punkte nach Land
 Liste der Berge oder Erhebungen in Europa
 Höchster Berg

Einzelnachweise 

 
Europa
Höchster Berg
Liste (Geographie)
Geographie (Europa)